Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 30. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS). Zainaugurowany został 30 września 2020 roku.

Do Pucharu Słowenii w sezonie 2020/2021 zgłosiło się 36 drużyn. Rozgrywki składały się z trzeciej i czwartej rundy, 1/8 finału oraz turnieju finałowego, w ramach którego odbyły się ćwierćfinały, półfinały i finał. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie. 

Turniej finałowy odbył się w dniach 27-30 kwietnia 2021 roku w hali Maksa Pečarja (Dvorana Maksa Pečarja) w Lublanie. Po raz czwarty Puchar Słowenii zdobył , pokonując w finale .

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

3. runda

4. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Słowenii
2021 w Słowenii